Хотин:
 Хоти́н — город в Черновицкой области Украины, административный центр Хотинского района.
 «Хотин» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.

Фамилия 
 Хотин, Ричи (род. 1970) — англоканадский продюсер, диджей и музыкант, владелец лейбла Minus.
 Хотин, Алексей Юрьевич (род. 1974) — российский предприниматель.

См. также 

 Хотинская крепость
 Хотинский район
 Хотинская битва
 Осада Хотина
 Хотын
 Хотино
 Хотиновка
 Хотинщина